In Wormer zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Wormer Hollandia) gebouwd in 1888
 Watertoren (Wormer Van Gelder) gebouwd in 1918, gesloopt in 1983